San Onofre puede referirse a:
 San Onofre (* alrededor de 320 en Etiopía, † alrededor de 400 presumiblemente en Siria) es un santo muy honrado en la actualidad por los cristianos coptos; 
 La Central nuclear San Onofre
Lugares

 San Onofre, en el estado de Bahía;
 San Onofre, en el estado de Mato Grosso;
 San Onofre, en el estado de Mato Grosso del Sur;

 San Onofre, un municipio del departamento de Sucre;

 San Onofre, en Chihuahua;
 San Onofre, en Michoacán;
 San Onofre, en San Luis de Potosí;
 San Onofre, en el Distrito Federal de México;

 San Onofre, en Mérida.